Tupis — povos de língua tupi antiga que habitavam a maior parte do litoral do Brasil no século XVI

Línguas 
 Língua tupi — língua falada pelos maioria dos indígenas que habitavam o litoral do Brasil no século XVI e que sobrevive até hoje sob a forma do nheengatu
 Língua geral (Brasil) — língua que evoluiu a partir do tupi no século XVIII
 Língua geral setentrional — ramo nortista da língua geral
 Língua geral paulista — nome dado por portugueses e espanhóis para a língua indígena de grande difusão na região do estado brasileiro de São Paulo nos séculos XVIII e XIX, originada a partir do tupi
 Língua nheengatu — língua da Amazônia, que evoluiu a partir da língua geral setentrional
 Macro-tupi — tronco linguístico que compreende, no Brasil, dez famílias linguísticas vivas

Mitologia 
 Tupi (mitologia) — ancestral mitológico dos povos tupis

Geografia 
 Tupi Paulista — município de São Paulo
 Tupi (Piracicaba) — distrito de Piracicaba
 Praia da Tupi — São Paulo

Empresas 
 Rede Tupi de Televisão — extinta emissora de televisão do Brasil
 Super Rádio Tupi — emissora de rádio do Rio de Janeiro
 Campo de Tupi — campo petrolífero brasileiro

Clubes Esportivos 
 Tupi Football Club — clube de futebol de Juiz de Fora
 Seleção Brasileira de Rugby Union — também conhecida como "Os Tupis"

Forças Armadas 
 Classe Tupi — classe de navios da Marinha do Brasil
 S Tupi (S-30) — submarino da Marinha do Brasil

Aeronave 

 Embraer "Tupi" (EMB-712) — avião monomotor a pistão fabricado pela Embraer

Astronomia 

 Tupi (estrela)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de linguística